Malpas ist der Name folgender Orte:
 Malpas (Cheshire), Ort in England
 Malpas (City of Newport), Community und Stadtteil von Newport, Wales
 Malpas (Cornwall), Ort in Cornwall
 Malpas (Doubs), Gemeinde in Frankreich

Malpas ist der Familienname folgender Personen:
 Maurice Malpas (* 1962), schottischer Fußballspieler